

Ghiandole
 Dotti collettori
 Dotti deferenti
 Dotti di Bartolini
 Dotti di Skene
 Dotti efferenti
 Dotti eiaculatori
 Dotti lacrimali
 Dotti pancreatici
 Dotti prostatici

Persone
 Andrea Dotti – presbitero e religioso italiano venerato come beato dalla Chiesa cattolica
 Andrea Dotti – psichiatra italiano e marito di Audrey Hepburn
 Bartolomeo Dotti – poeta italiano
 Carlo Francesco Dotti – architetto italiano
 Dotti Holmberg – cantante statunitense
 Ettore Dotti – vescovo cattolico e missionario italiano
 Fausto Dotti – ex ciclista su strada e dirigente sportivo italiano
 Leopoldo Dotti – calciatore italiano, di ruolo portiere
 Maurizio Dotti – fumettista italiano
 Michele Dotti – ttore, scrittore, formatore e autore italiano
 Piero Dotti – calciatore italiano
 Sergio Dotti (pseudonimo di Sergio Bardotti) – paroliere e cantautore italiano
 Tommaso Dotti – pattinatore di short track italiano
 Ugo Dotti – docente e italianista italiano
 Vittorio Dotti – avvocato e politico italiano